Elbląg (Pools) of Elbing (Duits) kan verwijzen naar:
 Elbląg (stad), een stad en stadsdistrict in Polen.
 Elbląg (gemeente), een gemeente in Polen
 Elbląg (rivier), een rivier in Polen.
 Elbing (district), een district (Landkreis) van West-Pruisen tot 1945 (1920–1939 van Oost-Pruisen).
 Elbląg (district), het huidige district van Polen (omvat mede het Pruisische district).
 Elbing (Kansas), plaats in de VS